Russia Bianca – denominazione con cui si usa definire il variegato movimento antibolscevico, anche detto dei "Bianchi", che prese parte alla guerra civile russa, il cui esercito veniva chiamato Armata Bianca, perché si contrapponeva all'Armata Rossa.
Rutenia Bianca – nome storicamente associato a diverse regioni dell'Europa orientale. 
Bielorussia – Stato dell'Europa orientale, in italiano chiamato anche Russia Bianca